Le Championnat du monde de Superbike 2017 est la  du championnat du monde de Superbike.

Le Britannique Jonathan Rea, tenant du titre, conserve son titre et est désormais triple champion du monde.

Système de points

Calendrier

Participants 

 Tous les engagés utilisent des pneumatiques Pirelli.

Classements

Pilotes 

|valign="top"| 
<span style="font-size: 85%">Gras - Pole position
Italiques - Meilleur tour en course

Constructeurs 

|valign="top"| 
<span style="font-size: 85%">Gras - Pole position
Italiques - Meilleur tour en course

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de Supersport 2017
 Championnat du monde de vitesse moto 2017

Liens externes 
  Site officiel
 

2017
Superbike
Sport motocycliste en 2017